Brasil
 Capela de Nossa Senhora da Conceição (Santana de Parnaíba)
 Capela de Nossa Senhora da Conceição (Santa Rita)
 Capela de Nossa Senhora da Conceição (Nazaré)

Portugal
 Capela de Nossa Senhora da Conceição (Arcos de Valdevez)
 Capela de Nossa Senhora da Conceição (Câmara de Lobos), Madeira
 Capela de Nossa Senhora da Conceição (Estremoz)
 Capela de Nossa Senhora da Conceição (Foz do Douro)
 Capela de Nossa Senhora da Conceição (Posto Santo)
 Capela de Nossa Senhora da Conceição (São João do Souto)
 Capela de Nossa Senhora da Conceição (Trafaria)
 Capela de Nossa Senhora da Conceição (Trevões)
 Capela de Nossa Senhora da Conceição (Vila Nova da Baronia)

Nossa Senhora Conceicao, Capela